Гелена Богушевская (до замужества — Радлинская) (; , , Царство  Польское, Российская империя — , , Польша) — польская писательница, журналистка и общественная деятельница.

Биография 
Родилась в семье классического филолога, учёного-востоковеда И. Радлинского. В 1903 году вышла замуж за Ст. Богушевского. С 1904 года изучала естественные науки в Ягеллонском университете. С 1917 года жила в Варшаве.

Возглавляла социально-исследовательские работы на педагогическом факультете Свободного польского университета. Активистка Польского комитета по уходу за детьми.

В 1920-е годы занялась журналистской деятельностью, освещала, главным образом, социальные и образовательные вопросы, судьбу бедных и искалеченных детей.

Писатели-демократы Гелена Богушевская, Адольф Рудницкий и другие в 1930-е годы создали демократическое литературное объединение «Предместье» (по названию книги Богушевской «Предместье»), просуществовавшее до осени 1939 г. В него входили писатели-реалисты, их героями были рабочие, их тематикой — современность.

Во время немецкой оккупации в Варшавы в годы Второй мировой войны, принимала участие в подпольной литературной и общественной жизни. Работала в Польском комитете национального освобождения. В 1944—1946 годах была членом Крайовой Рады Народовой. Участвовала в работе Главной комиссии по расследованию преступлений Третьего Рейха на территории Польши. Была в числе организаторов Института национальной памяти.

Похоронена на Кальвинистском кладбище Варшавы.

Творчество 
Писатель-реалист.

Дебютировала с короткими рассказами в 1909—1910 годах в детских журналах «Płomyczek» и «Płomyk».

В 1918—1919 годах издала серию учебников по природе для начальных школ.

Обратилась к изображению жизни городской бедноты, рабочих и безработных. Нищета народа и авантюризм верхов отражены в романе «Полонез», написанном в соавторстве с писателем Е. Корнацким: роман о банкротстве диктатуры Пилсудского. В сборнике рассказов «Эти люди» в разделе «Предместье» обрисована безрадостная жизнь рабочих окраин, в разделах «Весна» и «Они» отражено начавшееся классовое пробуждение рабочих масс в 1920—11930-е годы.

После освобождения Польши Богушевская опубликовала ряд антифашистских рассказов. Их герои — простые люди Польши, которые показали себя настоящими героями в период оккупации.

В повести «Железный занавес» (1948) Богушевская с негодованием заклеймила предателей народа, польскую эмиграцию и реакционные западные круги, клевещущие на народный демократический строй.

Наиболее известный в творчестве Богушевской — антинацистский прозаический цикл «Полонез» (1936—1939). Произведения «Железный занавес» (1949), «Чёрная курица» (1952) посвящены социалистическому строительству в Польше. В повести «Лес» (1955) отражена борьба поляков с немецкими оккупантами. Некоторые произведения написаны Богушевской в соавторстве с её мужем Е. Корнацким.

Избранные произведения 
 1932 Świat po niewidomemu
 1933 Ci ludzie
 1933 Czerwone węże
 1934 Całe życie Sabiny
 1934 Dzieci znikąd
 1934 Za zielonym wałem
 1938 Anielcia i życie
 1945 Wspomnienie o Halinie Górskiej
 1946 Nigdy nie zapomnę
 1947 Czekamy na życie
 1949 Żelazna kurtyna
 1952 Czarna kura
 1955 Pozbierane dzieci
 1956 Siostra z Wisły
 1958 Maria Elzelia
 1961 Poprzez ulice
 1965 Zwierzęta śród ludzi
 1979 Adolf i Marian
В соавторстве с Е. Корнацким:
 1935 Jadą wozy z cegłą
 1935 Wisła
 1936—1939 цикл Полонез
 Nous
 Parisien
 Deutsches Heim
 Święcona kreda
 1946 Ludzie śród ludzi
 1955 Las
 1959 Zielone lato 1934

Награды 
 Золотой Крест Заслуги (Польша) (1946)
 Орден «Знамя Труда» 2 степени (1949)
 Командорский крест Ордена Возрождения Польши (1955).

Примечания

Литература 
 
 Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. Tom 1 wyd. PWN, Warszawa 2000

Ссылки 
 Польская литература в XX веке

Писатели-соцреалисты
Польские писатели
Писательницы Польши XX века
Детские писатели Польши
Детские писательницы Польши
Общественные деятели Польши
Авторы учебников
Члены Крайовой Рады Народовой
Выпускники Ягеллонского университета
Похороненные на кальвинистском кладбище Варшавы